Bambu
Estação Bambú

Desambiguações de topônimos